Ukraine Air Alliance () — украинская авиакомпания со штаб-квартирой в Киеве, основана в 1992 году; осуществляет грузовые и пассажирские чартерные перевозки. Базовые аэропорты — «Борисполь» и «Киев».

История 
Компания была основана 28 февраля 1992 года и начала деятельность в 1993 году. Была зарегистрирована как акционерное общество и была одной из первых частных авиалиний на Украине, получивших международный статус через регистрацию в ИКАО.

Флот

Действующий

Выведены из эксплуатации

Авиационные происшествия 
4 октября 2019 во время выполнения чартерного рейса самолет Ан-12, который осуществлял перелёт из Испании во Львов, совершил аварийную посадку на грунт в селе Сокольники. В результате катастрофы погибли пять человек, еще трое было травмированы, самой авиакомпании было запрещено осуществлять перелёты.

См. также 
 Транспорт на Украине

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Авиакомпании Украины
Авиакомпании по алфавиту
Акционерные общества Украины